Университет Орлеана () — французский государственный университет в Орлеане.

История 
Предыстория университета начинается в 1230 году. В этом время в Сорбонне было запрещено преподавать римское право и студенты вынуждены были искать школы вне Парижа. В 1235 году Григорий IX разрешает преподавать право в Орлеане и, таким образом, образуются юридические школы, которые работают в течение полувека. 

В 1306 году папа римский Климент V основывает университет, который становится третьим университетом Франции, после Сорбонны и Университета Тулузы. В нём преподают римское и гражданское право. В средние века здесь обучалось более 5 тысяч студентов из Франции, Германии, Лотарингии, Бургундии, Шампани, Пикардии, Нормандии и Шотландии, университет пользовался большой популярностью во всей Европе на протяжении 4 веков. 

Постепенно университет пришёл в упадок и в 1793 году решено его закрыть. Университет Орлеана был открыт вновь только в 1960 году.

Структура 
В состав университета входит 4 факультета, Институт при университете и политехническая школа.

Факультеты 
 Факультет языков, литературы и гуманитарных наук
 Факультет права, экономики и менеджмента
 Факультет точных наук
 Факультет физкультуры и спорта

Известные выпускники 

 Иоганн Рейхлин — немецкий философ и гуманист.
 Жан Кальвин — богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.
 Этьен де ла Боэси — французский писатель и философ.
 Теодор Агриппа д’Обинье — французский поэт, писатель и историк.
 Теофраст Ренодо — журналист, издатель газеты «La Gazette».
 Пьер Ферма — французский математик.
 Мольер — создатель жанра классической комедии, актёр и директор театра.
 Шарль Перро — писатель-сказочник, поэт и критик.
 Эсташ Дешан — французский поэт.
 Жан де Лабрюйер — французский писатель-моралист.
 Сильви Байпо-Темон — министр иностранных дел Центральноафриканской Республики.

Примечания

Ссылки 

 Сайт университета

Учебные заведения, основанные в 1960 году
1306 год во Франции
Появились в 1960 году во Франции
Орлеан
Орлеан
Организации Орлеана